Гре́гор Гилле́спи (; ) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC и Ring of Combat. Владел титулом чемпиона Ring of Combat в лёгком весе.

Биография 
Грегор Гиллеспи родился 18 марта 1987 года в Уэбстере, Нью-Йорк.

Во время учёбы в местной старшей школе Webster Schroeder High School начал серьёзно заниматься борьбой, дважды становился чемпионом штата среди школьников. Продолжил борцовскую карьеру в Эдинбургском университете в Пенсильвании, выступал в первом дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта, четыре раза получал статус всеамериканского спортсмена, а в 2007 году одержал победу в зачёте национального первенства. Стал первым студентом в истории вуза, сумевшим получить статус всеамериканского спортсмена уже на первом курсе. Является также обладателем нескольких университетских рекордов: лидирует по общему количеству выигранных поединков (152), по количеству побед на первом курсе (40), по процентному соотношению побед и поражений (91,7 %). По собственному признанию, решил завершить карьеру борца, поскольку не верил, что сможет победить первого номера американской сборной Джордана Барроуза. Окончил университет со степенью бакалавра по психологии.

Впоследствии проживал на Лонг-Айленде, работал помощником тренера в Университете Хофстра, давал частные уроки борьбы бойцам ММА. Он дал себе обещание никогда не драться, но в конечном счёте всё же стал изучать смешанные единоборства и уволился с работы, чтобы полностью посвятить себя профессиональным боям.

Ring of Combat 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 2014 года, выиграл у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Первое время дрался в небольшом промоушене Ring of Combat в Атлантик-Сити, неизменно выходил из всех поединков победителем, в том числе завоевал и дважды защитил титул регионального чемпиона в лёгком весе.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке семь побед без единого поражения, Гиллеспи привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2016 году подписал с ней долгосрочный контракт. В дебютном поединке в октагоне UFC на турнире в Бразилии выиграл единогласным решением судей у местного бразильского бойца Глайку Франса.

В апреле 2017 года уже на 21 секунде первого раунда отправил в нокаут Эндрю Холбрука, заработав при этом бонус за лучшее выступление вечера.

В сентябре 2017 года с помощью «ручного треугольника» принудил к сдаче Джейсона Гонсалеса, получив награду за лучший бой вечера.

В январе 2018 года встретился с Джорданом Ринальди, выиграл у него техническим нокаутом в концовке первого раунда.

В июне 2018 года заставил сдаться Винса Пичела, взяв его на «ручной треугольник». Был награждён бонусом за лучшее выступление вечера.

В январе 2019 года в концовке второго раунда техническим нокаутом завершил бой с Янси Медейросом.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|14-1
|Карлус Диегу Феррейра
|TKO (удары руками)
|UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson
|
|align=center|2
|align=center|4:51
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13-1
|Кевин Ли
|KO (удар ногой в голову)
|UFC 244
|
|align=center|1
|align=center|2:46
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
|Янси Медейрос
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw
|
|align=center|2
|align=center|4:59
|Бруклин, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
|Винс Пичел
|Сдача (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes
|
|align=center|2
|align=center|4:06
|Ютика, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|Джордан Ринальди
|TKO (удары руками)
|UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2
|
|align=center|1
|align=center|4:46
|Шарлотт, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Джейсон Гонсалес
|Сдача (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch
|
|align=center|2
|align=center|2:10
|Питтсбург, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Эндрю Холбрук
|KO (удары руками)
|UFC 210
|
|align=center|1
|align=center|0:21
|Буффало, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Глайку Франса
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Cyborg vs. Lansberg
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Бразилиа, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Сидни Аутло
| Раздельное решение
| Ring of Combat 55
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Хосе Марискаль
| TKO (удары руками)
| Ring of Combat 54
| 
| align=center|1
| align=center|4:09
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Джордж Шеппард
| Сдача (треугольник руками)
| Ring of Combat 51
| 
| align=center|1
| align=center|3:45
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Джастин Стюарт
| TKO (удары руками)
| Ring of Combat 50
| 
| align=center|1
| align=center|2:51
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Джастин Харрингтон
| Сдача (треугольник руками)
| Ring of Combat 49
| 
| align=center|1
| align=center|3:21
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Брэндон Прист
| Сдача (удушение сзади)
| Ring of Combat 48
| 
| align=center|2
| align=center|2:37
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Кенни Годро
| TKO (удары руками)
| Ring of Combat 47
| 
| align=center|1
| align=center|1:48
| Атлантик-Сити, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США